Maltagliati ist der Familienname folgender Personen:
 Evi Maltagliati (1908–1986), italienische Schauspielerin
 Roberto Maltagliati (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Sergio Maltagliati (* 1960), italienischer Multimedia-Künstler

Weitere Bedeutungen:
 Maltagliati (Teigwaren), eine Form italienischer Teigwaren